Câlnic, comune del distretto di Alba
 Câlnic, comune del distretto di Gorj